Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 2012/2013 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

ЦСКА (Москва)

Зенит (Санкт-Петербург) 

* Матч 16-го тура «Динамо» — «Зенит» был остановлен при счёте 1:0 в пользу москвичей из-за взрыва петарды, которая нанесла травму голкиперу хозяев Антону Шунину. Главный судья матча принял решение не продолжать игру. Позднее «Зениту» было присуждено техническое поражение 0:3. Статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Анжи (Махачкала)

Спартак (Москва)

Кубань (Краснодар)

Рубин (Казань)

Динамо (Москва) 

* Матч 16-го тура «Динамо» — «Зенит» был остановлен при счёте 1:0 в пользу москвичей из-за взрыва петарды, которая нанесла травму голкиперу хозяев Антону Шунину. Главный судья матча принял решение не продолжать игру. Позднее «Зениту» было присуждено техническое поражение 0:3. Статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Терек (Грозный)

Локомотив (Москва)

Краснодар

Амкар (Пермь)

Волга (Нижний Новгород)

Ростов (Ростов-на-Дону) 

* Во второй строчке указаны игры и голы в переходных матчах.

Крылья Советов (Самара) 

* Во второй строчке указаны игры и голы в переходных матчах.

Мордовия (Саранск)

Алания (Владикавказ)

Примечания

Ссылки 
 Статистика команд Чемпионата России по футболу 2012/2013 на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Переходные матчи

Составы команд
Списки футболистов России по сезонам
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013